Eckerbach oder Ecker Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Eckerbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Obernzell, Landkreis Passau, Bayern; mit Namensabschnittsfolge Ecker Bach → Rampersdorfer Bach → Eckerbach
 Eckerbach oder Ecker Bach (Fehnbach), linker Oberlauf des Fehnbachs bis Hölzl, Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Ecker Bach (Kleine Krems), rechter Zufluss der Kleinen Krems nach Kirchschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Eckerbach (Rothbach), linker Zufluss des Rothbachs (zur Moder) in Reipertswiller, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Eckbach
 Eckenbach
 Eckartsbach
 Eckersbach
 Eckertsbach
 Eggerbach